Gargoyles — видеоигра по мотивам одноимённого мультсериала студии Диснея, главным героем которой является горгулья по имени Голиаф. Была выпущена для платформы Sega Mega Drive/Genesis в 1995 году под патронажем компании Buena Vista.

Создателям удалось добиться высоко проработанной анимации и пластики персонажей (перенос её на Super Nintendo планировался, но так и не был завершён). Вдобавок к зрелищности, аркада получилась довольно сложной в плане прохождения.

Сюжет 

994 год н. э. Маги викингов создали артефакт невиданной силы и зла — Око Одина. Опьянённые властью, варвары захватывают замок Виверн. Голиаф, древний страж замка, бросает вызов вероломным захватчикам. В одиночку ему удаётся защитить яйца горгулий — будущее своей расы — и разбить армию викингов во главе со всесильными колдунами. Враг повержен, но героя обвиняют в разрушении твердыни. В наказание его превращают в камень. Проклятие будет действовать, пока замок не возродится. Голиаф ждёт.

Тысячу лет спустя замок вновь построен на вершине небоскрёба в Манхеттене. Древнему проклятью настал конец — и крылатый демон высвобождается из каменного заточения. Но отголоски прошлого и тут преследуют нашего героя — Око Одина сохранился, чтобы стать оружием для новой армии. Снова оказавшись в чьих-то грязных руках, он подымает на ноги орды роботов. Угроза нависла над городом, и Голиаф вступает в решающую схватку с творением чернокнижников, дабы положить конец извечному злу.

Боссы 
В игре нас ожидает встреча с пятью Боссами.

Первый Босс - Викинг: Встречается на вершине замка Виверен. Вооруженный молотом Викинг способен атаковать им в ближнем бою, при получении урона телепортируется, а также атакует молниями на дальней дистанции.

Второй Босс - Одержимый Викинг: Викинг ожидает в глубинах Логова Гаргулий, когда мы до него доберемся он использует Око Одина и обратится в высокого Демона, его атаки молотом посылают энергию в трех направлениях, а также способны обрушить пол.

Третий Босс - Механический Скорпион: Око Одина модифицирует рядового врага в большого Механического Скорпиона, вы находитесь на спускающимся лифте, его атаки это энерголучи в различных направлениях, а также удары лапками которые необходимо сломать. После чего можно добраться до Око Одина, он способен генерировать шары энергии, после того как у него выйдет здоровье он отделится от Скорпиона и упадет.

Четвёртый Босс - Стальной клан: Битва с роботами, главный из которых красного цвета, остальные серебристые. Появляются по двое в конце состава поезда. После того как вы уничтожите шестерых серебристых роботов у красного появится полоска здоровья и он вступит с вами в бой. Атаки у них не примечательны, удар рукой в ближнем бою и ускоренный удар издалека по типу ракеты.

Пятый Босс - Демона и Око Одина: Демона одна из Гаргулий. Прежде чем до неё добраться необходимо одолеть троих Одержимых Механических Зверей, (рядовые городские охотники одержимые Оком Одина) опасных противников ближнего боя. После чего вы будете сражаться с Демоной и Оком Одина, Демона атакует вас в ближнем бою, подлетая к вам, а Око Одина атакует сферами на расстоянии. После того Как вы собьете Око Одина, Демона будет атаковать вас снизу экрана находясь в огненном усилении.

Ссылки 
Gargoyles на сайте GameFAQs

Примечания 

Платформеры
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Компьютерные игры 1995 года
Компьютерные игры по мотивам мультсериалов
Компьютерные игры, изданные Disney Interactive Studios